Les Tsintaosaurini forment une petite tribu éteinte de lambéosaurinés basaux, hadrosauridés d'Eurasie, ayant vécu à la fin du Crétacé supérieur (Campanien et Maastrichtien).

Ce petit clade ne contient que deux genres :
 Tsintaosaurus découvert dans la province de Shandong dans l'est de la Chine ;
 Pararhabdodon découvert dans le nord de l'Espagne et le sud de la France.

Le genre Koutalisaurus, découvert dans les mêmes niveaux stratigraphiques de la fin du Crétacé en Espagne, est parfois considéré comme un Tsintaosaurini en raison de cette association. Il pourrait être un Pararhabdodon ou rester un lambéosauriné indéterminé.

Classification

Cladogramme 
Le cladogramme suivant a été réalisé par Albert Prieto-Márquez et ses collègues en 2013, il montre la phylogénie des lambéosaurinés :
 :

Un cladogramme plus large, plus complet et plus récent, établi par les mêmes auteurs en 2016, se trouve dans l'article Hadrosauridae.

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Lambeosaurinae

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Hadrosauridae
Dinosaure d'Europe
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2013